Aria:
  — альбом британской прог-рок-группы Asia.
 Aria — инструментальный трибьют-альбом, посвящённый группе «Ария». Записан группой Symfomania в 2010 году.
 Aria — манга Кодзуэ Амано и одноимённое аниме.
  () — журнал японского издательства Kodansha.
 Aria — род растений семейства Розовые.

ARIA:
 ARIA — одно из обозначений белка Нейрегулин-1, отличающегося обилием изоформ и выполняемых в организме функций. Структура белка определяется одноимённым геном (NRG1), расположенным на 8-й хромосоме.
 ARIA — криптографический алгоритм.

 ARIA — Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний.
 ARIA Charts — официальный хит-парад Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний.

 ARIA — японский производитель музыкальных инструментов.
 Boeing EC-18 ARIA — самолёт радиотехнического обеспечения, созданный американской фирмой Boeing на базе транспортного самолёта С-18.
 WAI-ARIA — веб-технология по обеспечению доступности Интернета людям с ограниченными возможностями.

См. также